The Catch peut faire référence à :
 The Catch, quinzième album studio du groupe écossais Nazareth sorti en 1984
 The Catch, groupe de punk rock créé par Dave Stewart et Annie Lennox en 1976
 The Catch, film japonais sorti en 1983
 The Catch, série télévisée américaine créée par Jennifer Schuur en 2016
 The Catch, action de football américain ayant marqué l'histoire des 49ers de San Francisco